Missjulja ist der Familienname folgender Personen:

 Jauhen Missjulja (* 1964), weißrussischer Geher
 Natallja Missjulja (* 1966), weißrussische Geherin